

Patronyme 

 Antoine Morlon (1834-1918), peintre français ;
 Louis-Albert Morlon (1846-1920), magistrat, érudit et bibliophile français ;
 Pierre-Alexandre Morlon (1878-1951), médailleur et sculpteur français ;
 Hélène Morlon (1980-), mathématicienne et écologue française ;
Pierre Morlon (1844-1906), sculpteur français.

Prénom 
 Morlon Wiley (1966-), joueur américain de basket-ball.

Toponyme 

 Morlon, commune suisse du canton de Fribourg.

Autres 
 Type Morlon, type de gravure du franc français.